Pellionella är ett släkte av svampar. Pellionella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pellionella